Habernoll ist der Familienname folgender Personen:

 Maximilian Habernoll (1878–1945), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Peter Habernoll (1924–1944), deutscher Soldat und Antifaschist